Festina Lentebock is als opvolger van Venlose Vrind een voormalig Nederlands bier van het type lentebok, dat werd gebrouwen bij Brouwerij De Fontein voor brouwerijhuurder café De Klep in opdracht van Juniorkamer Venlo (Junior Chamber International).

Het bier heeft een lichte karamelsmaak en het werd als seizoensbier gebotteld in een grote fles van 75 cl.

Trivia 
Het etiket bevat een QR code die verwijst naar de officiële website van het bier waar men een versie van Doen, durven of waarheid kan spelen, genaamd "Näöle of doon" wat vrij vertaald "Zeuren of doen" betekend aangezien Venlonaere (Venlonaren) er om bekend staan dat men graag näölt. (zeurt) Dit spelelement is gekozen omdat JCI Venlo vanwege de coronacrisis en de bijbehorende lockdowns manieren wilde bieden om samen te komen; een spel spelen onder het genot van een bier.

Zie ook 
 Stadsbrouwerij De Klep
 Bier in Nederland
 Lijst van Nederlandse bieren
 Lijst van Nederlandse brouwerijen

Externe links 
 Website van de stadsbrouwerij
 Untappd
 Website van Festina Lentebock met het spel Näöle of doon
 Website van Venlose Vrind

Nederlands biermerk
Economie in Venlo
Cultuur in Venlo